Bilar peut faire référence à :
 Elvillar-Bilar, une commune basque en Espagne,
 Bilar, une commune de l'île de Bohol aux Philippines,
 Bilär, ancienne capitale de la Bulgarie de la Volga,